Le championnat du monde des rallyes 2004 est la  édition du championnat du monde des rallyes.

Calendrier / Résultats 

Résultats détaillés sur :  juwra.com : résultats détaillés 2004

Participants

Classements WRC 

 Classement complet sur :  juwra.com : Classement complet 2004

Classements Pilotes PWRC

Classements Pilotes JWRC

Liens externes 
 saison 2004 sur ewrc-results.com

Championnat du monde des rallyes
Rallye